Jono (Bayan)
 Jono (Cerme)
 Jono (Tanon)
 Jono (Temayang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing